Sainte-Croix, Ain
 Sainte-Croix, Aisne
 Sainte-Croix, Aveyron
 Sainte-Croix, Dordogne
 Sainte-Croix, Drôme
 Sainte-Croix, Lot
 Sainte-Croix, Saône-et-Loire
 Sainte-Croix, Tarn